Баччини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  Баччини, Джузеппе (1851 — 1922) — итальянский литературовед и библиотекарь.
  (род. 1960) — итальянский певец и автор-песен.
 Баччини, Ида (1850 — 1911) — итальянская писательница.
  (род. 1957) — итальянский политик.
  — итальянская певица.